Der Ausdruck Ziegenhals bezeichnet:
 die Stadt Głuchołazy (dt. Bad Ziegenhals) im Südwesten Polens
 einen zu den Königs Wusterhausenern Stadtteilen Wernsdorf und Niederlehme gehörenden Ortsteil, siehe Ziegenhals (Königs Wusterhausen) 
 die dortige Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Sporthaus Ziegenhals 

Ziegenhals ist der Familienname folgender Personen:
 Nina Ziegenhals (* 1982), deutsche Eishockeyspielerin